Fuse — восьмой студийный альбом австралийского исполнителя кантри-музыки Кита Урбана, выпущенный 10 сентября 2013 года на студии Capitol Records. Альбом включает два дуэта, один с Eric Church (Raise 'Em Up) и второй с певицей Мирандой Ламберт (We Were Us). Диск дебютировал на № 1 в американском хит-параде Billboard 200, став вторым в карьере певца альбомом-чарттоппером в США и 4-м диском № 1 в кантри-чарте Top Country Albums.
Альбом получил различные отзывы музыкальных критиков и изданий: положительные отзывы Country Weekly, Edmonton Journal, Newsday, Roughstock, и смешанную и умеренную критику Allmusic, HitFix, The Oakland Press, Rolling Stone, USA Today.

Список композиций

Позиции в чартах и сертификация

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 keithurban.net Офиц. сайт

Альбомы Кита Урбана
Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums